Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2021/22 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2021/22 gemeldet wurden.

Legende 
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn, steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
 Nation: Nationalität gemäß FIDE
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SK Doppelbauer Kiel

Schachgesellschaft Solingen

SC Viernheim

FC Bayern München

Hamburger SK

OSG Baden-Baden

SF Deizisau

Münchener SC 1836

Schachfreunde Berlin

Werder Bremen

USV TU Dresden

Düsseldorfer SK 1914/25

SV Mülheim-Nord

SK König Tegel

Aachener Schachverein 1856

BCA Augsburg

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2021/22 auf der Website des Deutschen Schachbunds

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2021
Schach 2022